Трі́ска — невеликий тонкий шматок деревини, який відкололи або відколовся від стовбура, колоди, тонкий шматок сухого дерева.

 Тріска́ — рід риб родини тріскових
 Трі́ски — деревообробні відходи, що їх використовують для різних виробів, подрібнена деревина

Див. також 
 Тріскачка (значення)

Примітки